Störst av allt kan syfta på:

 Störst av allt (film) – en film från 2005 i regi av Lars Lennart Forsberg
 Störst av allt (musikalbum) – ett musikalbum från 2005 av Carola Häggkvist
 Störst av allt (roman) – en kriminalroman från 2016 av Malin Persson Giolito
 Störst av allt (TV-serie) (Quicksand) – ett kriminaldrama från 2019 på Netflix, bygger på romanen med samma namn